Снаря́д — многозначное слово:
 Снаря́д, устаревшее значение — устройство, приспособление, конструкция, например стрела, метательный снаряд, бросаемый посредством лука.
 Снаряд, в баллистике — объект, твердое тело, и можно назвать любой предмет, которое метнули (выпущенный) в пространство, с определённой начальной скоростью, с применением силы. Для анализа траектории снаряда используют уравнения движения.
 Снаряд, в военном деле — боеприпас или его часть, средство поражения живой силы, материальной части и укреплений противника, выстреливаемое (выпускаемое) из артиллерийского орудия или реактивной системы (реактивный снаряд).
 Снаряд, в спорте — приспособление, используемое при занятии различными видами спорта (например, штанга).